Забашта — фамилия.
 Забашта, Андрей Григорьевич (род. 1951) — российский учёный, технолог мясных продуктов, профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ.
 Забашта, Василий Иванович (1918—2016) — художник.
 Забашта, Любовь Васильевна (1918—1990) — украинская поэтесса.

Примечания